Postcodes in Italië (Italiaans: CAP - Codice di Avviamento Postale) bestaan uit vijf cijfers. De postcodes in Italië werden in 1967 ingevoerd. Ook Vaticaanstad en San Marino gebruiken het Italiaanse postcodesysteem.

De meeste Italiaanse plaatsen hebben één postcode, 28 grotere plaatsen en frazioni die onder verschillende gemeenten vallen kunnen meer postcodes hebben. 

Italiaanse adressen zijn opgebouwd volgens het volgende stramien
  naam
  adres
  postcode plaats provinciecode
dus bijvoorbeeld een adres in Buccinasco in de provincie Milaan:
  GE Fanuc Automation Italia S.r.l
  Largo Brugnatelli - Angolo Via Volta
  20090 BUCCINASCO MI

Lijst van postcodes

Externe link
Poste Italiane 
nonsoloCAP.it 

Italië